

Codici 
 BEL – codice vettore ICAO della compagnia di bandiera belga, Brussels Airlines
 BEL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Val De Cans di Belém, (Brasile)
 bel – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bielorussa
 BEL – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Belgio
 BEL – vecchio codice valutario ISO 4217 del franco belga (finanziario) (ora abbandonato), ex valuta del Belgio

Persone 
 Frédérique Bel (1975) – attrice e modella francese
 Jean-Pierre Bel (1951) – politico francese
 Joseph Achille Le Bel (1847-1930) – chimico francese
 Laurent Bel (1966) – ex schermidore francese
 Paul-Émile Bel (1900-1932) – calciatore francese, di ruolo centrocampista

Altro 
 Bel – unità di misura di rapporto fra grandezze. Un suo sottomultiplo è il decibel
 Bel – divinità solare della mitologia sumera
 Bel – azienda alimentare francese